La Coppa di Francia 2021-2022 si è svolta dal 13 novembre al 2 aprile 2022: al torneo hanno partecipato diciassette squadre di club francesi e la vittoria finale è andata per la prima volta al .

Regolamento 
La formula del torneo ha previsto primo turno, secondo turno (a cui hanno partecipato le due sconfitte al primo turno), ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale, giocate con gara unica.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Primo turno

Secondo turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022
 2021-2022